Ду́шан Та́дич (; родился 20 ноября 1988, Бачка-Топола, СФРЮ) — сербский футболист, полузащитник, капитан клуба «Аякс» и сборной Сербии.

Клубная карьера 
Тадич родился и вырос в городе Бачка Топола в Воеводине. Первым клубом Душана стала местная футбольная команда АИК, в которой он начал играть в возрасте семи лет. В 14 лет Тадич переехал в Нови-Сад и стал игроком «Воеводины». В 2006 году Тадич подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. В возрасте 18 лет он дебютировал в Суперлиге Сербии и в сезоне 2006/07 закрепился в основном составе «Воеводины». В общей сложности в дебютном сезоне Тадич сыграл 28 матчей, в которых забил четыре гола.

В составе «Воеводины» Тадич на протяжении трёх сезонов играл в еврокубках, принимал участие в обоих матчах квалификации Кубка УЕФА против «Атлетико Мадрид» в 2007 году. В квалификации Лиги Европы 2009/10 20-летний Душан отметился голом в ворота венской «Аустрии». В домашнем чемпионате за четыре сезона Тадич сыграл за «Воеводину» 107 матчей, в которых забил 29 голов.

Летом 2010 года Тадич перешёл из «Воеводины» в нидерландский «Гронинген», заплативший за него 1,1 млн евро. По словам игрока, у него были также предложения из Германии, Испании, России и Италии, но он предпочёл менее выгодный с финансовой точки зрения переход в «Гронинген» ради возможности регулярно играть в основном составе. Уже в первом сезоне в новом клубе Тадич проявил себя как умелый плеймейкер, снабжающий партнёров голевыми передачами. В 41 матче он отдал 21 голевую передачу, во всей Европе в сезоне 2010/11 лучшие показатели имели лишь Лионель Месси и Месут Озил.

В апреле 2012 года Тадич стал игроком «Твенте», подписав с клубом трёхлетний контракт. Сумма сделки между клубами составила более 7 млн евро.

В июле 2014 года перешёл в английский «Саутгемптон».

27 июня 2018 года амстердамский «Аякс» объявил о подписании с Тадичем четырёхлетнего контракта.

Международная карьера 
С 2007 года Тадич являлся игроком молодёжной сборной Сербии, за которую провёл 23 игры. В 2008 году тренером олимпийской сборной Сербии Мирославом Джукичем Тадич был включён в заявку сборной Сербии на Летние Олимпийские игры 2008 в Пекине. Также провёл 5 игр за главную сборную Сербии.

В 2018 году выступил на чемпионате мира в России. Сербы не смогли преодолеть барьер группового этапа и с 3 очками покинули турнир. Тадич отметился голевым пасом в игре против Швейцарии.

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

Личные 
 Футболист года в Сербии (2): 2016, 2019
 Футболист года в Нидерландах: 2021
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов: 2018/19 (совместно с Люком де Йонгом — по 28 голов)
 Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
 Игрок года в «Аяксе»: 2021

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ajax.nl

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам